Rancho Colorado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Colorado, Chihuahua, 
 Rancho Colorado, Zacatecas, Chalchihuites, 
 Rancho Colorado, Jalisco, Huejuquilla el Alto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar